Свазиленд принимал участие на Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай). Сборную страны представляли 4 спортсмена в 2 видах спорта: двое мужчин — бегун на 1500 метров  и Люк Холл, и две женщины — 21-летняя бегунья на 400 м  и 16-летняя пловчиха .

Все 4 спортсмена представляли страну на Олимпиаде в первый раз. Свазиленд в восьмой раз участвовал на летних Олимпиадах за свою историю и в девятый — на всех Олимпиадах (включая участие на Зимних ОИ-1992), но опять не завоевал ни одной медали. Лучшим же результатом среди всех четырёх спортсменов, было 46 место у Исайи Мсиби.

Флагоносцем страны на этих Играх была .

Общие сведения 
Национальный олимпийский комитет Свазиленда был сформирован в 1972 году. И с тех пор эта страна может представить своих спортсменов на Олимпийских играх, Всеафрианских играх и Играх Содружества.

Свазиленд дебютировал на Олимпиадах летом 1972 года. Но до сих пор у представителей этого государства нет олимпийских наград.

Представительство по видам спорта

Лёгкая атлетика 

Свазиленд был представлен 2 спортсменами в этом виде спорта: мужчиной и женщиной. Первоначально и , и  не претендовали на участие в этих играх, поскольку не набрали минимального квалификационного результата. В соответствии с правилами IAAF и МОК, страна, чьи участники не достигли квалификационного норматива, может представить не более 2 человек

Соревнования проходили на Пекинском народном стадионе.

Сначала выступил Исайя Мсиби, пробежавший 1500 метров. Он стартовал в 19:19 15 августа во втором квалификационном забеге. Он финишировал последним, 12-м, в этом забеге с результатом 3:51.35 и стал предпоследним (46-м из 47 участников) в этой дисциплине. Выиграл её кениец Асбель Кипроп с результатом 3:33.11.

На следующий день бежала Темалангени Дламини, нёсшая флаг Свазиленда на церемонии открытия Игр. Дламини соревновалась на дистанции 400 метров. Она бежала эту дистанцию в седьмом, последнем квалификационном забеге, начавшемся в 12:52. С результатом 59,91 она стала последней, седьмой в забеге, и 48-й из 50 в этой дисциплине. Время стартовой реакции у Дламини составило 0,278 секунды. Кристин Охуруогу, представлявшая Великобританию, с результатом 49.62 выиграла это соревнование.

Плавание 

Свазиленд в этом виде спорта также представляли мужчина и женщина. Также как и легкоатлеты, ни Люк Холл, ни , не достигли квалификационного результата. Но по решению ФИНА и МОК, страна могла представить максимум 2 спортсменов, если ни один из спортсменов этого государства не достиг квалификационного норматива. Единственным критерием для отбора было участие на Чемпионате мира 2007. И Люк Холл, и Сенеле Дламини, подходили по этому критерию (Холл проплыл в 4 дисциплинах: 50 м вольным стилем (86 место), 100 м вольным стилем (118 место), 50 м баттерфляем (105 место) и 100 м баттерфляем (102 место), а Дламини — в 2: 50 м вольным стилем (107 место) и 50 м баттерфляем (91 место)). На этом же чемпионате мира (проходившем в Мельбурне) также от Свазиленда плыли ,  и , но на участие в Олимпиаде были выбраны именно Холл и Дламини.

Соревнования по плаванию проходили в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Первым плыл Люк Холл, принявший участие в шестом квалификационном заплыве на 50 метров вольным стилем. С результатом 24,41, он стал 4-м в заплыве и 60-м из 97 спортсменов, участвовавших в этой дисциплине. Время реакции составило 0,66 секунды. Бразилец Сезар Сьелу выиграл эту дистанцию с результатом 21,30.

На следующий день на свой заплыв вышла 16-летняя пловчиха Сенеле Дламини, которая также плыла 50 метров. Она участвовала в четвёртом квалификационном заплыве. В заплыве Дламини взяла 2-е место, а в итоге у неё была только 61-ая позиция (из 90 спортсменок). Время реакции составило 0,65 секунд. Победительницей же этого соревнования стала Бритта Штеффен..

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Данные о выступлении Свазиленда на летних ОИ-2008 на сайте sports-reference.com 

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года